Дамик-илишу:

 Дамик-илишу I — царь Исина, правил приблизительно в 1817 — 1794 годах до н. э.
 Дамик-илишу II — царь Страны Моря, правил в XVII веке до н. э.